Nižňanský je slovenské příjmení. Mezi významné nositele patří:

 Eduard Nižňanský (* 1955), historik
 Ladislav Nižňanský (1917–2011), velitel protipartyzánské jednotky „Edelweiß“, válečný zločinec 
 Melchior Ignác Nižňanský (1747–1813), římskokatolický kněz, církevní hodnostář
 Peter Nižňanský  (* 1956), akademický sochař, restaurátor a medailér
 Štefan Nižňanský  (* 1954), novinář, bývalý ředitel Slovenské televize a bývalý politik

Slovenská příjmení